Henry Akin – ex cestista statunitense
 Levan Akin - regista e seneggiatore svedese
 Susan Akin – modella statunitense
 Todd Akin – politico statunitense

Pagine correlate 
 Akın